AFA steht für:
 Accumulatoren Fabrik Aktiengesellschaft Berlin-Hagen, Standort Berlin, heute siehe BAE Batterien, Batterienhersteller
 Accumulatoren Fabrik Aktiengesellschaft Berlin-Hagen, Standort Hagen, heute siehe VARTA, Batteriekonzern
 AFA-Alge Grüne Spanalge, Blaualgen-Art als Wasserblüte in Seen und Teichen
 Afghani, afghanische Währung, Ende 2002 ersetzt durch den neuen Afghani, AFN
 American Family Association, US-amerikanische, ultra-konservative, christlich-evangelikale Non-Profit-Organisation
 American Finance Association, US-amerikanische wissenschaftliche Gesellschaft, dem Studium und der Förderung finanzwissenschaftlichen Wissens verschrieben
 Anguilla Football Association, Fußballverband von Anguilla
 Antifaschistische Aktion, Aktionsbündnisse gegen Faschismus
 Asian Film Award, seit 2007 im Rahmen des Hong Kong International Film Festivals geschaffener asiatischer Filmpreis
 Asociación del Fútbol Argentino, offizieller argentinischer Fußballverband
 Automobilverkehr Frutigen-Adelboden AG,  Adelboden, Schweiz
 Automóviles Fernández y Aymerich, ehemaliger spanischer Automobilhersteller
 Anti-Fundierungsaxiom, steht in Mengentheorien ohne Fundierungsaxiom an dessen Stelle (und im Widerspruch zu diesem), was zirkelhafte Mengen wie etwa x = {x} zulässt
 Flughafen San Rafael, Argentinien (IATA-Code)

AfA steht für:
 Absetzung für Abnutzung, steuerrechtlich zu ermittelnde Wertminderung von Anlagevermögen
 Aidshilfe für Afrika, gemeinnütziger Verein in Osnabrück, der Aidskranke in Uganda unterstützt
 Aktenförderanlage, automatisches Transportsystem, anfangs zum Aktentransport und zur Postverteilung konzipiert
 Allgemeiner freier Angestelltenbund, gewerkschaftliche Angestelltenorganisation in der Weimarer Republik
 Amt für Abfallwirtschaft
 Arbeitsgemeinschaft für Agrarfragen, u. a.
 adelig dominierter Verband der Großgrundbesitzer in Niedersachsen (um 1950)
 1990 gegründeter Verband von Enteigneten der Bodenreform von 1945–49 in der sowjetischen Besatzungszone, größte Organisation der Alteigentümer von DDR Immobilien
 Arbeitsgemeinschaft für Arbeit (bis 2022 Arbeitsgemeinschaft für Arbeitnehmerfragen) innerhalb der SPD
 Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende, siehe Asylbewerber

Afa steht für:
 Afa, Gemeinde auf Korsika
 Ringname des Wrestlers Afa Anoa’i

afa steht für:
 Afroasiatische Sprachen (ISO-639-2-Code)
 Augsburger Frühjahrsausstellung, jährlich stattfindende Verbrauchermesse auf dem Augsburger Messegelände

AFA